

Дзежґувек — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Дзежґувек — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства